Curimatidae é uma família de peixes actinopterígeos pertencentes à ordem Characiformes.

Também são conhecidos como branquinhas, curimatã, ou curimabatá, elas habitam no fundo de rios de pouca àgua corrente.

Characiformes